The Great Escape (Wielka ucieczka) – film z 1963 roku
 The Great Escape – album zespołu Blur
 „The Great Escape” – singel zespołu Marillion
 The Great Escape – gra komputerowa z 2003 roku

Zobacz też 
 Rayman 2: The Great Escape – druga część z serii gier Rayman
 Wielka ucieczka